MWF steht für:
 Marvin, Welch & Farrar, britisch-australische Vokalband, bestehend aus Hank Marvin, Bruce Welch und John Farrar (Musiker)
 Maschinen- und Waggonbau-Fabriks-AG Simmering, österreichisch-ungarisches Unternehmen zur Herstellung von Eisenbahnwagen und Automobilen
 Mauritian Wildlife Foundation, mauritische Organisation zur Rettung gefährdeter einheimischer Fauna und Flora
 Medical Women′s Federation, britische Standesorganisation für Frauen in medizinischen Berufen
 Meran WineFestival, internationale Fachmesse für Weine
 Maewo-Naone Airport (IATA-Code), Flughafen auf Maéwo, Vanuatu

mwf steht für:
 Murrinh-Patha (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Murrinh-Patha im Northern Territory von Australien, eine der Dalysprachen

Abkürzung